Ptolemeu IX Látiro, também chamado de Ptolemeu IX Sóter II foi um rei da dinastia ptolemaica que governou durante três períodos distintos (116-110 a.C., 110-110 a.C. e 88-80 a.C.).

Segundo Pausânias, ele tinha o apelido irônico Filómetor, aquele que é amado pela mãe, porque sua mãe Cleópatra III o odiava, preferindo o filho Ptolemeu X Alexandre I, que seria mais subserviente.

Ptolemeu IX era o filho mais velho de Ptolemeu VIII Evérgeta II e de Cleópatra III. Ptolemeu VIII Evérgeta II foi casado com a própria irmã Cleópatra II, e com a filha desta, Cleópatra III. Ptolemeu VIII Evérgeta II e Cleópatra III tinham dois filhos e duas filhas. Antes de morrer Ptolemeu VIII concedeu o poder a Cleópatra III e aos dois filhos que teve com ela, para que ela escolhesse qual seria o rei. Os dois filhos eram Ptolemeu IX Sóter II e Ptolemeu X Alexandre I.

Ptolemeu X Alexandre I era o preferido de sua mãe para se tornar rei, no lugar do filho mais velho de Ptolemeu Evérgeta e Cleópatra III, Ptolemeu IX Sóter II, porque sua mãe o achava mais subserviente, mas a população de Alexandria obrigou Cleópatra a nomear o seu filho mais velho, Ptolemeu IX Soter II, como co-regente. Ptolemeu X Alexandre I seria enviado para Chipre.

Em 115 a.C. Cleópatra III fez Ptolemeu IX Soter II se separar de sua esposa e irmã Cleópatra IV, e se casar com sua irmã mais nova Cleópatra Selene I.

Em 110 a.C. Cleópatra III consegue que o povo se revolte contra Ptolemeu IX Sóter, mas, antes de ser morto, ele consegue fugir para Chipre, e manda chamar o seu filho preferido de Chipre, que se torna o novo monarca. Ptolemeu regressou em 110 a.C., mas a mãe voltou a expulsá-lo no ano seguinte.

Cleópatra III foi assassinada por Ptolemeu X Alexandre I. Ptolemeu X teve que fugir do Egito, e Ptolemeu IX voltou a reinar. Morreu em 80 a.C., tendo delegado o poder à sua esposa e aos seus filhos.

Ele foi o pai de Ptolemeu XII e de Cleópatra  (também chamada Berenice). De acordo com Pausânias, Berenice era a única filha legítima de Ptolemeu IX Sóter II. Ptolemeu XII era cognominado Noto por ser filho ilegítimo de Ptolomeu IX Látiro.

Titulatura

Ver também
Dinastia Ptolomaica

Ligações externas
Ptolemy Soter II at LacusCurtius — (Capítulo XI de House of Ptolemy, de E. R Bevan, 1923)

Árvore genealógica baseada nos artigos dos personagens, com algumas extrapolações (em pontilhado). Os netos de Cleópatra III são possivelmente filhos também de suas filhas:

Dinastia ptolemaica
Reis de Chipre antigo
Faraós da dinastia ptolemaica